Леонид Барковский:
 Барковский, Леонид Матвеевич (1938—2015) — белорусский советский физик-теоретик.
 Барковский, Леонид Михайлович (род. 1940) — советский украинский прыгун в длину.